

Anthroponyme

Personnalités 

 Ivan Messac (né en 1948), peintre et un sculpteur français
 Régis Messac, écrivain français
 Ralph Messac, journaliste et homme de lettres français

Famille 
 famille noble d'Auvergne attestée en Haute Auvergne à partir du .

Bataille 
 Bataille de Messac entre les troupes franques de Renaud de Nantes et les troupes bretonnes de Nominoë au lieu de ce nom en Ille-et-Vilaine.

Toponyme 

Étymologie. Nom de domaine d'origine gallo-romaine "metiacum" formé sur le nom d'homme gaulois Metius.

Dénombrement: En France métropolitaine, on dénombre neuf occurrences du toponyme Messac ou de ses variantes Meyssac', Meissac'':

Communes 
 Messac, commune française de la Charente-Maritime (17);
 Messac, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine (35)
 Meyssac, commune française de la Corrèze ;
 Guipry-Messac, commune française d'Ille-et-Vilaine (35)
 Saint-Bazile-de-Meyssac, commune du canton de Meyssac, dans le département de la Corrèze.

Châteaux 
 Messac, château situé à Laroquebrou dans le Cantal (15)
 Messac, château situé à Reilhac dans le Cantal (15);

Hameaux 
 Maissac/Messac, lieu-dit à Ally (Cantal)
 Messac, lieu-dit à Drignac (Cantal)
 Chez Messac, lieu-dit à Baignes Sainte Radegonde (Charente)
 Meyssac, lieu-dit à Champsac (Haute-Vienne)
 Meyssac/Messac, village à Crandelles (Cantal)
 Messac, lieu-dit à Gauriac (Gironde)
 Mayssac/Messac, lieu-dit de Marmanhac (Cantal)

Vignoble 
 Château Messac, est un crû Côtes-de-bourg (AOC) du vignoble de Bordeaux situé à Bayon dans la Gironde;

Voir aussi 

 Meyssac
 Mayssac

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France